Corduroy puede referirse a:

Pana: una variedad de tela comúnmente acanalada.
Corduroy (libro): un libro infantil y serie animada.
"Corduroy": una canción de Pearl Jam.